Nemesia dubia (Karsch), een spinnensoort.
 Nemesia dubia (Cambridge), een spinnensoort.